Vufflens kan avse:

 Vufflens-le-Château, ort och kommun i distriktet Morges i kantonen Vaud, Schweiz
 Vufflens-la-Ville, ort och kommun i distriktet Gros-de-Vaud i kantonen Vaud, Schweiz
 Vufflens slott, medeltidsslott i kommunen Vufflens-le-Château i kantonen Vaud i det franskspråkiga Schweiz